Василь Жардан - молдовський футболіст
 Іон Жардан - молдовський футболіст